Cothurnata, tragedia latina di ambientazione greca
 Praetexta, tragedia latina di ambientazione romana